, communauté non-incorporée américaine de Californie ;
 Adams Station, ville américaine du Tennessee ;
 , ancienne gare du Massachusetts.